Homes de Negre (pel·lícula del 1997), pel·lícula estatunidenca de l'any 1997
 Homes de Negre organització secreta sobre extraterrestres.